Harborough bezeichnet:

 Market Harborough, eine Stadt im District Harborough in der Grafschaft Leicestershire, England
 Harborough (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Harborough District, ein District in der Grafschaft Leicestershire in England
 Harborough Marga, eine Ortschaft in der Grafschaft Warwickshire England
 Harborough Parva, eine Ortschaft in der Grafschaft Warwickshire England